Luiz Henrique Fonseca Teixeira é um policial militar brasileiro. Ingressou na Polícia Militar do Distrito Federal no ano de 1983 e dedicou sua carreira ao trabalho policial nas ruas. Ainda tenente serviu no 1º BPM colaborando para o desenvolvimento da lendária Companhia de Rádio Patrulhamento. Consciente de sua missão como policial teve passagem marcante na Companhia de Policiamento de Choque, antiga CPCHOQUE, onde teve participação ativa e pioneira na modernização das técnicas policiais especiais, sendo considerado criador da atual Companhia de Operações Especiais(COE).
No ano de 1993 foi voluntário da ONU em Missão de Paz em EL Salvador, tendo participação ativa na reorganização daquela nação.
Comprometido com a prevenção e educação institucionalizou o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, quando esteve no comando do Batalhão Escolar.  Comandou diversas unidades na Polícia Militar: Batalhão de Trânsito, BOPE, Comando de Policiamento Oeste entre outras. Nestes comandos adquiriu experiência administrativa e pode conhecer de perto as carências da comunidade do Distrito Federal.
Atualmente é o Comandante de Policiamento da PMDF, responsável pela coordenação  estratégica de todas as ações policiais ostensivas no Distrito Federal. É também coordenador nacional da Câmara Técnica do PROERD, trabalhando para ampliação do programa em todo o Brasil.

Informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
O promotor Mauro Faria Lima, da 3ª Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Distrito Federal, entendeu que o coronel José Belisário de Andrade e Silva Filho e o tenente-coronel Luiz Henrique Fonseca Teixeira devem responder pelos excessos da tropa contra as pessoas que pediam o fim da corrupção no Distrito Federal.

Policiais do Brasil
Militares do Brasil